Магн (, что означает великий, иначе Магинольд (Maginold, Maginaldus), или Магноальд (Magnoaldus), или Манг (Mang); 699, предп. Санкт-Галлен, Швейцария — 772, Фюссен, Бавария) — святой, подвизавшийся на территории современных Швейцарии и Германии; настоятель монастыря в Фюссене, память 6 сентября.

Житие 
Житие святого Магна Vita S. Magni содержит ряд хронологических несоответствий. Считается, что святые Колумбан и Галл провели некоторое время у Виллимара (Willimar), священника из Арбона. Там Галл серьёзно заболел и был оставлен на попечение Магна и Теодора (Magnus and Theodore, или Maginald and Theodo), двух клириков, живших у Виллимара, в то время как св. Колумбан отправился в Италию и основал монастырь в Боббио. Когда Галл был чудесным образом извещён о кончине Колумбана, он послал св. Магна помолиться на его могиле в Боббио. Св. Магн вернулся из Боббио с посохом св. Колумбана и с тех пор следовал его правилу. Когда св. Галл отошёл ко Господу, св. Магн стал вместо него старшим по монашескому общежитию.

В то время священник из епархии Аугсбурга по имени Тоццо(Tozzo) или Тото (Toto) пришёл паломником на могилу св. Галла и позвал св. Магна отправиться вместе с ним в восточную часть Альгоя. Св. Магн прибыл в Ептатику (Eptaticus), иначе Эпфах (Epfach), где Вихберт (Wichbert), епископ аугсбургский, принял его и благословил заняться воцерковлением этой местности. Продравшись через дебри и переправившись через реку Лех в месте, по сей день известном как Санкт-Мангстритт, то есть стопа св. Манга, основал часовню в Вальтенхофене. Он построил себе келью, в которую Пипин Младший приходил с дарами и из которой впоследствии вырос монастырь Фюссен.

Кончина и чудеса 
Св. Манг скончался в этом монастыре и был погребён в воздвигнутой им церкви. В 850 г. монашеская община была утверждена Ланто, епископом аугсбургским. В 851 г. он был перезахоронен во вновь воздвигнутом храме. Частица его мощей была отправлена в Санкт-Галлен. Около 1100 г. выяснилось, что все его мощи исчезли. Место погребение можно вдеть в соборе св. Манга в Фюссене. Тоненькая часть его грудной кости была возвращена в Фюссен из Санкт-Галлена. Теперь она находится в большом стеклянном кресте над главным алтарём. Там же находятся его посох, крест и потир.

По преданию, св. Манг победил дракона и приручил медведя. который повадился воровать яблоки в его саду. Своим посохом он понуждал уходить змей и медведей подальше от тех мест, где жили люди.

Почитание 
Св. Магинольд почитается апостолом Альгоя также в Тироле, в Швейцарии, равно как и старыми баварцами
и швабами, как скорый помощник. Даже сегодня, в Шуссенриде (Schussenried) и Вангене (Wangen), что в Алльгое, серебряный посох св. Манга носят в молитвенных шествиях противу повреждения полей.

Несоответствия в житиях 
По преданию, житие Магна было написано его спутником, Теодором. Это житие было найдено епископом Ланто в плохочитаемом состоянии во время перенесения мощей. Оно было переписано Эрменрихом (Ermenrich), монахом из Эллвангена (Ellwangen) и отредактировано с добавлениями в 1070 г. Отлохом (Othloh) из монастыря Св. Эммерама. Рукопись сохранялась в монастыре Св. Галла (Monastery of St. Gall, Codex 565).

Основное несоответствие в Житии: св. Магн сделан учеником св. Галла (+ 627) и в то же время описывается как современник Вихберта, первого исторически достоверного епископа Аугсбурга (+ ок. 749).

Ряд исследователей считает, что первая часть жития, где св. Магн описан как спутник св. Галла дописана позднее, в связи с перенесением мощей. Когда епископ Соломон III Констанцский освящал церковь в честь св. Магна в монастыре Св. Галла, он получил мощи и Житие из монастыря Фюссен. Между тем, монахи из монастыря св. Галла знали о другом св. Магне, который и на самом деле был спутником св. Галла и жил на сто лет раньше апостола Альгоя.

Св. Магн в народном почитании 

Св. Магн изображается с посохом, поражающим дракона, и с медведем. Его считают покровителем Альгоя от Фюссена и Кемптена. Ему молятся о защите крупного рогатого скота, при глазных болезнях, против змей, червей, крыс, мышей и полевых вредителей.

Крестьянские поговорки:

 Какая погода на св. Магна, такой ей быть ещё четыре недели («Wie’s Wetter ist am Magnus-Tag, / es vier Wochen bleiben mag.»)
 «St. Mang / schlägt’s Kraut mit der Stang.»
 «St. Mang / säht den ersten Strang.»

Литература 
 Mabillon (Acta SS. O.S B., II, 505 sq.)
 Rettberg (Kirchengeschichte Deutschlands, II, 147 sq.)
 Hanck (Kirchengeschichte Deutschlands 4th ed., 1, 339 sq.)
 Steichele (Bistum Augsburg, IV, 338 sq.),
 Baumann (Geschichte des Allgäus, I, 93 sq.),

Ссылки 
 http://www.heiligenlexikon.de/CatholicEncyclopedia/Maginold_Mang.html

Святые Германии
Святые Швейцарии
Католические святые
Христианские святые VIII века